Boum-Boum — это песня, написанная в 2004 году проектом Enigma. Сингл стал третьим и последним релизом с альбома Voyageur.

Участники записи 
 Chicane — дополнительная обработка и микширование («Boum-Boum [Chicane Radio Edit]», «Boum-Boum [Chicane Club Version]»)
 Майкл Крету — аранжировщик, исполнитель, обработка и микширование («Boum-Boum [Enigma Radio Edit]»)
 Эндрю Дональдс — вокал
 Дженс Гэд — аранжировщик, исполнитель
 Wally Lopez — дополнительная обработка и микширование («Boum-Boum [Wally Lopez Radio Edit]», «Boum-Boum [Wally Lopez Club Version]»)
 Рут Энн Бойл (группа Olive) — вокал

Список композиций

Promotional CD Single [5 Tracks] (Греция) 
 Boum-Boum [chicane radio edit] (3:41)
 Boum-Boum [enigma radio edit] (3:43)
 Boum-Boum [wally lopez radio edit] (3:24)
 Boum-Boum [chicane club version] (5:03)
 Boum-Boum [wally lopez club version] (9:33)

Promotional CD Single [5 Tracks] (Англия) 
 Boum-Boum [chicane radio edit] (3:41)
 Boum-Boum [enigma radio edit] (3:43)
 Boum-Boum [wally lopez radio edit] (2:11)
 Boum-Boum [chicane club version] (3:41)
 Boum-Boum [wally lopez club version] (3:43)

Promotional DJ Maxi-CD (EU) 
 Boum-Boum [chicane radio edit] (3:41)
 Boum-Boum [enigma radio edit] (3:43)
 Boum-Boum [wally lopez radio edit] (2:11)
 Boum-Boum [chicane club version] (3:41)
 Boum-Boum [wally lopez club version] (3:43)

Promotional CD Single [1 Track] (EU) 
 Boum-Boum [radio edit]

 Promotional CD Single [3 Tracks] (EU) 
 Boum-Boum [chicane radio edit]
 Boum-Boum [radio edit]
 Boum-Boum [wally lopez radio edit]

Maxi-CD Single (EU) 
 Boum-Boum [chicane radio edit] (3:41)
 Boum-Boum [enigma radio edit] (3:43)
 Boum-Boum [wally lopez radio edit] (2:11)
 Boum-Boum [chicane club version] (3:41)
 Boum-Boum [wally lopez club version] (3:43)

Песни Enigma
Синглы 2004 года
Песни по алфавиту
Песни 2004 года
Песни, написанные Михаэлем Крету